Горный (до 1958 — Пильгуярви) —  упразднённый рабочий посёлок в Печенгском районе Мурманской области РСФСР. Включён в состав города Заполярный.

География 
Находился возле озера Пильгуярви (Пильгу-Ярви).

История 
Посёлок Пильгуярви возник при разработке Ждановского месторождения. Переименован 22 марта 1958 года в посёлок Горный. 

Решением Мурманского облисполкома от 16 июля 1959 года получил статус рабочего посёлка, с подчинением Заполярному поселковому совету. 

Решением Мурманского облисполкома от 30 марта 1967 года рабочий посёлок Горный был включён в черту города Заполярного.

Население 
По данным переписи 1959 года население Горного составляло 2398 человек.

Инфраструктура 
Ждановское медно-никелевое месторождение.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Примечания 

населённые пункты, упразднённые в 1967 году
населённые пункты, вошедшие в состав Заполярного
Бывшие посёлки городского типа Мурманской области
Упразднённые населённые пункты Печенгского района
Переименованные населённые пункты Мурманской области